

Patronyme 
 Gerben de Knegt, (né en 1975), est un coureur cycliste néerlandais.
 Michelle Knegt, (née en 1992), est une joueuse néerlandaise de volley-ball.
 Sjinkie Knegt, (né en 1989), est un patineur de vitesse sur piste courte néerlandais.

Homonymie
Homonymie de patronyme